Башбек — название населённых пунктов.

Россия 
 Башбек — прежнее название исчезнувшего села Авроровка в Первомайском районе Крыма.
 Башбек — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

См. также 
 Башбек Немецкий — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.